

Sigle 
 Calculus of Communicating Systems – process calculus introdotto da Robin Milner nell'omonimo libro del 1980
 Canadian Cardiovascular Society – associazione medica canadese
 Carbon Capture and Storage – cattura e sequestro del carbonio
 Card Captor Sakura – manga, e successivamente anime, delle CLAMP
 Centro Coordinamento dei Soccorsi – livello di coordinamento massimo per le emergenze provinciali del Dipartimento della Protezione Civile
 China Classification Society –  società cinese di classificazione navale, appartenente all'International Association of Classification Societies
 College for Creative Studies – scuola d'arte di Detroit (Stati Uniti d'America)
 College of Creative Studies – istituto dell'Università della California, Santa Barbara (Stati Uniti d'America) 
 Computer Command Subsystem – sottosistema del computer di comando del Programma Voyager
Cargo Community System – sistema di gestione di alcune procedure condiviso fra tutti gli operatori di un certo ambito logistico (porto, aeroporto, ecc.) o che gravitano su tale ambito. In pratica è una rete telematica alla quale tutti gli operatori sono connessi e che consente lo scambio di dati fra loro e con alcuni enti di stato (es. dogana, ispettorato fito-sanitario, autorità portuale, ecc.). Nati a metà anni '90 con grandi aspettative, pochi CCS (vedi CARGO START) hanno funzionato effettivamente in quanto nel frattempo si è avuta la grande diffusione di Internet, che ha semplificato lo scambio dei dati fra aziende ed enti, anche se il livello di integrazione non è quello ottenibile con un CCS.
 Computing Classification System – schema di classificazione
 Curvature Scale-Space
 CCS – Corticosteroidi
 Combined Charging System – standard per connettore di ricarica per veicoli elettrici
 CCS – Communication & Computer Science. Facoltà di laurea.

Codici 
 CCS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Simón Bolívar di Caracas (Venezuela)
 ccs – codice ISO 639-5 delle lingue caucasiche meridionali

Musica 
 CCS – gruppo musicale rock britannico degli anni 1970